Škalnica je naselje u Hrvatskoj u općini Klani. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Istočno je Klana, južno je Breza, jugozapadno su Permani, jugoistočno je Studena, sjeverno je Lisac.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji